Kuusalu může být:

 Kuusalu – městečko v severním Estonsku
 Kuusalu (obec) – samosprávná obec, zahrnující městečko Kuusalu a několik okolních sídel
 Kuusalu (vesnice) – jedna z vesnic náležejících do obce Kuusalu